Eyk ist der Familienname folgender Personen:

 Anton van Eyk (1911–2004), deutscher Künstler und Keramiker
 Patrick Eyk (1966–2019), niederländischer Radrennfahrer